Мануел Антонио Ај има више значења:

 Мануел Антонио Ај (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мануел Антонио Ај (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику